Der Schach-Weltpokal 2015 (offiziell: FIDE World Cup 2015) fand vom 10. September bis zum 5. Oktober 2015 in Baku statt. Sieger wurde Sergei Karjakin, der im Finale seinen russischen Landsmann Pjotr Swidler im Tie-Break und mit insgesamt 6:4 Punkten bezwingen konnte. Karjakin und Swidler qualifizierten sich mit ihrer Finalteilnahme zugleich für das Kandidatenturnier zur WM 2016.

Die Entscheidung für Baku als Austragungsort fiel beim FIDE-Kongress in Istanbul 2012. Geleitet wurde das Turnier von dem Internationalen Schiedsrichter Faiq Həsənov.

An dem Turnier, das im K.-o.-System ausgetragen wurde, nahmen 128 qualifizierte Spieler der Weltspitze teil.

Teilnehmer 
Die qualifizierten 128 Spieler waren:

Halbfinalisten des Schach-Weltpokals 2013 
 Wladimir Kramnik
 Dmitri Andreikin
 Maxime Vachier-Lagrave
 Jewgeni Tomaschewski

Frauenweltmeisterin 2015 
 Marija Musytschuk

Juniorenweltmeister 2013 und 2014 
 Yu Yangyi
 Lu Shanglei

Durchschnitt der FIDE-Ratingliste Februar 2014 bis Januar 2015 
 Lewon Aronjan
 Fabiano Caruana
 Alexander Grischtschuk
 Wesselin Topalow
 Hikaru Nakamura
 Sergei Karjakin
 Anish Giri
 Şəhriyar Məmmədyarov
 Boris Gelfand
 Leinier Domínguez
 Wesley So
 Michael Adams
 Pjotr Swidler
 Nikita Witjugow
 Wassyl Iwantschuk
 Péter Lékó
 Ding Liren
 Wang Hao
 P. Harikrishna

Europameisterschaften 2014 und 2015 
 Alexander Motyljow
 David Antón Guijarro
 Wladimir Fedossejew
 Dragan Šolak
 Pawel Eljanow
 Constantin Lupulescu
 David Navara
 Ivan Šarić
 Igor Lyssy
 Hrant Melkumjan
 Radosław Wojtaszek
 Dmitri Jakowenko
 Wladislaw Artemjew
 Ilia Smirin
 Laurent Fressinet
 Gabriel Sarkissjan
 Oleksandr Areschtschenko
 Miloš Perunović
 Iwan Tscheparinow
 Viorel Iordăchescu
 Sjarhej Schyhalka
 Samvel Ter-Sahakyan
 Csaba Balogh
 Jewgeni Najer
 Mateusz Bartel
 Denis Chismatullin
 Jurij Wowk
 Anton Korobow
 Alexander Ipatov
 Andrij Wolokitin
 Maxim Matlakow
 Sanan Sjugirow
 Oleksandr Mojissejenko
 Ilja Ilijuschenok
 Robert Kempiński
 Iwan Popow
 Viktor Láznička
 Maxim Rodshtein
 Ante Brkić
 Liviu-Dieter Nisipeanu
 Boris Gratschow
 Tamir Nabaty
 Emre Can
 Jan Nepomnjaschtschi
 Alexei Goganow
 Iwan Bukawschin

Zonenturniere Amerika 
 Alexandr Fier
 Deysi Cori
 Lázaro Bruzón
 Ermes Espinosa Veloz
 Ray Robson
 Alexander Onischuk
 Gata Kamsky
 Varuzhan Akobian
 Samuel Sevian
 Tomas Krnan
 Julio Ernesto Granda Zúñiga
 Samuel Shankland
 Isan Reynaldo Ortiz Suárez
 Rafael Leitão
 Yuniesky Quesada
 Eduardo Iturrizaga
 Federico Perez Ponsa
 Anton Kovalyov
 Sandro Mareco
 Cristobal Henriquez Villagra

Kontinentalmeisterschaften und Zonenturniere Asien und Ozeanien 
 Surya Shekhar Ganguly
 Santosh Gujrathi Vidit
 Zhou Jianchao
 Parham Maghsoodloo
 Babu M.R. Lalith
 Lê Quang Liêm
 Nguyễn Ngọc Trường Sơn
 S. P. Sethuraman
 Ziaur Rahman
 Wei Yi
 Zhao Jun
 B. Adhiban
 Ni Hua
 Rustam Kasimjanov
 Wen Yang
 Saleh Salem
 Max Illingworth
 Pouya Idani
 Rinat Schumabajew
 Yusup Atabayev

Afrika 
 Bassem Amin
 Ahmed Adly
 Amir Zaibi
 Arthur Ssegwanyi
 Richmond Phiri
 Oladapo Adu

Vom FIDE-Präsidenten Kirsan Iljumschinow nominierte Spieler 
 Hou Yifan
 Qədir Hüseynov
 Ihor Kowalenko
 Michael Wiedenkeller
 Ernesto Inarkiew

Vom Organisations-Komitee vergebene Freiplätze 
 Rauf Məmmədov
 Eltac Səfərli
 Vasif Durarbəyli
 Teymur Rəcəbov

Qualifikation durch ACP-Tour 
 Romain Édouard

Ergebnisse Runden 1–4

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Ergebnisse Runden 5–7

Finale 1. bis 5. Oktober 

Nach vier Partien mit klassischer Bedenkzeit stand es unentschieden, es folgten zwei Schnellpartien, als danach noch keine Entscheidung gefallen war, weitere zwei Schnellpartien, und, als es noch keinen Sieger gab, zwei Blitzpartien.

Weblinks 
 Alle Partien und Ergebnisse im Überblick (chess24.com)

Einzelnachweise 

2015
Schachwettbewerb in Aserbaidschan
Sportveranstaltung in Baku
Weltpokal